Zenon (grekisk form) eller Zeno (latinsk och italiensk form) kan syfta på:

Zeno 
 Zeno (bysantinsk kejsare) (Zeno Isauriern), en östromersk kejsare 474-475 och 476-491
 Zeno av Verona, (död 371), biskop, helgon
 Zenon av Kaunos, (cirka 200-talet f. Kr.), grekisk skribent
 Zeno (adelsätt) – venetiansk adelsätt med flera bemärkta medlemmar
 Renier Zeno (död 1268), doge från 1252
 Nicolò Zeno (slutet av 1300-talet), upptäcktsresande
 Antonio Zeno (slutet av 1300-talet), upptäcktsresande
 Carlo Zeno  (c 1334-1418), amiral och general
 Battista Zeno (d 1501), kardinal och biskop av Venetia
 Apostolo Zeno (1668-1750), dramatiker och litteraturhistoriker

Zenon
 Zenon från Elea (c 490 f.Kr. - c 430 f.Kr.), känd bland annat för paradoxen om Akilles och sköldpaddan
 Zenon från Kition (300–200-talet f.Kr.), stoicismens grundare
 Zenon från Sidon (150–75 f.Kr.), en matematiker, filosof och anhängare av epikurismen
 Zenon från Tarsos (200 f.Kr.), en stoisk filosof som levde kring år 200 f.Kr.